Le Championnat du Portugal de futsal est le championnat national portugais de futsal, dont le tenant du titre est le Sporting CP.

Histoire

Palmarès

Par édition

Par club

Équipes participantes 

 Sporting CP
 SL Benfica
 SC Braga
 Belenenses
 Módicus
 AD Fundão
 Burinhosa
 Futsal Azeméis
 Rio Ave
 Unidos Pinheirense
 Quinta dos Lombos
 Leões Porto Salvo
 CS São João
 Os Vinhais

Télévision 
Depuis la saison 2012-2013, un match par journée est retransmis sur la chaîne publique RTP1.
Les saisons précédentes, ce match était retransmis sur la chaîne publique RTP2.
Certaines rencontres sont parfois également retransmises en même temps sur RTP Internacional accessible en France.

Notes et références

Articles connexes 
 Futsal au Portugal
 Coupe du Portugal de futsal
 Supercoupe du Portugal de futsal
 Équipe du Portugal de futsal

Championnat du Portugal de futsal